Gminder ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Gminder (* 1964), deutscher Mykologe 
 Emil Gminder (1873–1963), deutscher Industrieller
 Franziska Gminder (* 1945), deutsche Politikerin (AfD)

Siehe auch:
 Gmünder